Kaiser steht für:
 Kaiser, Monarch
 deutsche Kaiser
 römische Kaiser
 römisch-deutsche Kaiser

 Name
 Kaiser (Familienname), Familienname
 Kaiser, Spitzname von Franz Beckenbauer (* 1945), deutscher Fußballspieler, -trainer und -funktionär
 Kaiser (Computerspiel), Computerspiel
 Kaiser, Ausprägung des Feldmaikäfers, siehe Feldmaikäfer #Feldmaikäfer und der Mensch
 Kaiser, mehrere Spielkarten im Kartenspiel Kaisern (Kartenspiel)
 Kaiser-Fenster, Fensterfunktion der digitalen Signalverarbeitung, siehe Fensterfunktion #Kaiser-Fenster
 Kaiserspritzer, österreichisches Wein-Mischgetränk, siehe Schorle #Österreich
 KAISER, ein früherer Name für Kernel page-table isolation (KPTI)

 astronomische Objekte
 Kaiser (Mondkrater)
 (1694) Kaiser, Asteroid

 geographische Objekte
 Kaiser (Gemeinde Kirchham), Ortsteil von Kirchham (Oberösterreich), Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Kap Kaiser, Nordkap von Lecointe Island im Palmer-Archipel, Antarktis

 Schiffe
 SMS Kaiser (1858), hölzernes Linienschiff der österreichisch-ungarischen Marine
 SMS Kaiser (1874), deutsche Panzerfregatte in Form eines Kasemattschiffes
 SMS Kaiser (1911), deutsches Großlinienschiff (Schlachtschiff) der Kaiser-Klasse
 Kaiser (Schiff, 1905), deutsches ziviles Dampfturbinenschiff
 Kaiser-Klasse, Klassen von Kriegsschiffen der deutschen Kaiserlichen Marine 

 Unternehmen
 Kaiser (Porzellan), deutsche Porzellanmanufaktur
 Kaiser Fahrzeugbau, deutscher Automobilhersteller
 Kaiser Motors, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Kaiser Jeep Corporation, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Kaiser Aluminum, US-amerikanisches Unternehmen
 Kaiser Permanente, US-amerikanisches Unternehmen
 Kaiser Shipyards, US-amerikanisches Unternehmen
 Kaiser’s Tengelmann, deutsche Supermarktkette
 Fr. Kaiser, deutscher Bonbonhersteller 
 J. Kaiser Uhren Villingen, deutsche Uhren- und Radiogerätefabrik
 Peter Kaiser Schuhfabrik GmbH, Schuhfabrik in Pirmasens
 Kaiser+Kraft GmbH, von Helmut Kraft und Walter Kaiser gegründetes deutsches Versandhandelsunternehmen; siehe Takkt
 Kaiserseminare, deutscher Anbieter juristischer Repetitorien für Rechtsreferendare

Der Kaiser steht für:
 Trumpfkarte des Tarot, siehe Der Herrscher (Tarot)
 Erzählung von Bruno Frank (1921), siehe Werke von Bruno Frank #Der Kaiser
 Der Kaiser (Film) (Kejsaren), schwedischer Film von Jösta Hagelbäck (1979) 
 Der Kaiser (2022), ein deutscher Fernsehfilm über das Leben von Franz Beckenbauer 

KAISER steht für:
 Kernel Address Isolation to have Side-channels Efficiently Removed, siehe Kernel page-table isolation

Siehe auch:

 Die Kaiserin
 Römische Kaiserzeit
 Prinzipat, römische Kaiserzeit
 Keiser
 Kayser
 Kaißer
 Kaisa

Abkürzung